GIA puede hacer referencia a:
 la organización terrorista argelina Grupo Islámico Armado;
 la aerolínea ghanesa Ghana International Airlines;
 Gia Marie Carangi, modelo estadounidense;
 la película GIA, basada en la vida de la modelo antes citada;
 la multinacional Gia.